Rotten Tomatoes
Dirty Rotten Imbeciles
Rotten Apple
Rotten Apples
Dirty Rotten EP
Desambiguação